Пыньки — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Слепнёвской волости.

Расположена в 21 км к югу от райцентра Кунья на северном побережье озера Рогатнино.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляла 49 жителей.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Октябрьской волости.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района